Венди Хилер је била енглеска позоришна и филмска глумица, рођена 15. августа 1912. године у Брамхолу (Енглеска), а преминула 14. маја 2003. године у Биконсфилду (Енглеска). Добитница је Оскара за најбољу споредну глумицу за улогу у филму Одвојени столови. Номинована је за Оскара за улоге у филмовима Пигмалион и Човек за свако доба.

Филмографија 

|-
| 1937. || || -{Lancashire Luck}- || Бети Лавџој|| 
|-
| 1938. || || -{Pygmalion}- || Елајза Дулитл|| 
|-
| 1941. || || -{Major Barbara}- || мајор Барбара|| 
|-
| 1945. || || -{I Know Where I'm Going!}- || Џоун Вебстер|| 
|-
| 1952. || || -{Outcast of the Islands}- || госпођа Алмајер|| 
|-
| 1953. || || -{Sailor of the King}- || Лусинда Бентли|| 
|-
| 1957. || || -{Something of Value}- || Елизабет Мекензи Њутон|| 
|-
| 1957. || || -{How to Murder a Rich Uncle}- || Идит Клитерберн|| 
|-
| 1958. || Одвојени столови || -{Separate Tables}- || Пет Купер|| 
|-
| 1960. || || -{Sons and Lovers}- || Гертруда Морел|| 
|-
| 1963. || || -{Toys in the Attic}- || Ана Бернирс|| 
|-
| 1966. || || -{A Man for All Seasons}- || Алис Мур|| 
|-
| 1974. || || -{Murder on the Orient Express}- || принцеза Драгомироф|| 
|-
| 1976. || || -{Voyage of the Damned}- || Ребека Вајлер|| 
|-
| 1979. || || -{The Cat and the Canary}- || Алисон Кросби|| 
|-
| 1980. || Човек слон || -{The Elephant Man}- || Мадершид|| 
|-
| 1981. || || Miss Morrison's Ghosts || госпођица Елизабет Морисон|| 
|-
| 1982. || || -{Making Love}- || Вини Бејтс|| 
|-
| 1983. || || -{Attracta}- || Атракта|| 
|-
| 1987. || || -{The Lonely Passion of Judith Hearne}- || ујна Д'Арси|| 
|-
| 1992. || || -{The Countess Alice}- || грофица Алис фон Холзендорф|| 
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1912.
Умрли 2003.
Енглеске глумице
Добитнице награде Оскар за најбољу глумицу у споредној улози